Premiul Fotbalistul african al anului este acordat celui mai bun jucător african de fotbal în fiecare an de Confederația Africană de Fotbal (CAF) din 1992. Un premiu Balonul de Aur pentru Fotbalistul african al anului a fost acordat de revista franceză France Football între 1970-1994.

Pe 2 februarie 2008, Frédéric Kanouté jucătorul FC Sevilla a fost numit Fotbalistul african al anului 2007. Kanouté este primul jucător născut în Europa care a câștigat premiul (Kanouté joacă pentru țara de unde provine tatăl său Mali).

Câștigători - Premiul CAF (1992-)

Câștigători - Premiul France Football (1970-1994) 

Premiul acordat de revista France Football celui mai bun fotbalist african a fost acordat din 1974 până în 1994. Preemiul nu a mai fost acoradat din 1995 după premiul Fotbalistul european al anului (Balonul de Aur) a fost deschis și jucătorilor de alte naționalități non europene, premiul fiindu-i acordat în acel an lui George Weah.

Premii după țară 

* Cunoscută ca  RD Congo din 1997.

Premii după fotbalist
4 Samuel Eto'o
3 Abedi Pelé, Weah, 
2 N´Kono, Milla, Kanu, Diouf, Drogba
1 Bwalya, Keita, Sunday, Souleymane, Bwanga, Moukila, Faras, Dhiab, Razak, Manga-Onguené, Belloumi, Al-Khatib, Abega, Timoumi, Zaki, Madjer, Yekini, Amunike, Weah, Ikpeba, Hadji, Mboma, Kanoute, Adebayor

Premii după club

3 Marseille
2 Arsenal, FC Barcelona, Mallorca, Monaco, Asante Kotoko, Canon Yaoundé, Chelsea
1 Parma, Liverpool, Lens, Deportivo La Coruña, Internazionale, Sporting CP, Vitória de Setúbal, Milan, Cercle Brugge, Espanyol, Porto, Saint-Étienne, Hafia Conakry, TP Mazembe, CARA Brazzaville, Chabab Mohammédia, Espérance Tunis, GC Mascara, Al-Ahly, Toulouse, FAR Rabat, Paris Saint-Germain, Tonnerre Yaoundé, Sevilla

Referințe

CAF
Fotbal în Africa
Premii în fotbal